Jishan ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 den Kreis Jishan (稷山县) in der chinesischen Provinz Shanxi, siehe Jishan (Yuncheng);
 die Großgemeinde Jishan (纪山镇) des Kreises Shayang in der chinesischen Provinz Hubei, siehe Jishan (Shayang);
 die Großgemeinde Jishan (籍山镇) des Kreises Nanling in der chinesischen Provinz Anhui, siehe Jishan (Nanling);
 das Straßenviertel Jishan (蕺山街道) des Stadtbezirks Yuecheng der bezirksfreien Stadt Shaoxing in der chinesischen Provinz Zhejiang, siehe Jishan (Yuecheng);
 das Dorf Jishan (鸡山村) der Großgemeinde Baidi der südwestchinesischen Stadt Chongqing, siehe Jishan (Baidi);
 das Dorf Jishan (稷山村) der Großgemeinde Zhouzhuang in der chinesischen Stadt Jiangyin, siehe Jishan (Zhouzhuang).